Mohr und die Raben von London steht für:

 Mohr und die Raben von London (Roman), Roman von Ilse Korn und Vilmos Korn
 Mohr und die Raben von London (Film), deutscher Film von Helmut Dziuba (1969)